O'Brian est un patronyme porté notamment par :

Patronyme 
 Hugh O'Brian (1925-2016), acteur américain.

Pseudonyme 
 Patrick O'Brian (1914-2000), écrivain britannique.

Personnage de fiction 
 Chloe O'Brian, personnage fictif de la série 24 heures chrono.